Mala Barna je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Grubišnog Polja, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 29 stanovnika te 18 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 30 stanovnika.

Izvori

Naselja u sastavu Grada Grubišnog Polja